Gooseberry Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:

 Gooseberry Island (Hancock County, Maine)
 Gooseberry Island (Lincoln County, Maine)
 Gooseberry Island (Sagadahoc County, Maine)
 Gooseberry Island (Washington County, Maine)
 Gooseberry Island (York County, Maine)
 Gooseberry Island (Massachusetts)
 Gooseberry Island (Minnesota)
 Gooseberry Island (Newport County, Rhode Island)
 Gooseberry Island (Washington County, Rhode Island)

in Kanada:

 Gooseberry Island (Neufundland und Labrador)

in Australien:

 Gooseberry Island (Kokosinseln)